Squamocnus är ett släkte av sjögurkor. Squamocnus ingår i familjen korvsjögurkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Korvsjögurkor
Squamocnus